AM2 pode se referir a:

 Soquete AM2 - um soquete de microprocessador para processadores AMD.
 Sega-AM2 - um estúdio de criação de jogos da Sega.

Desambiguação